Gray steht für:
 Gray, die physikalische SI-Einheit der Energiedosis
 Gray (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 USS Gray (FF-1054), US-amerikanische Fregatte
 Gray town, Bezeichnung amerikanischer Orte mit Abneigung gegen Nichtweiße; siehe Sundown town
 Gray (Roman), Kriminalroman von Leonie Swann aus dem Jahr 2017

Unternehmen und Marken:
 Gray (Traktor), ehemalige Traktormarke in den USA
 Gray-Dort Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 William Gray & Company, Schiffbauunternehmen in West Hartlepool, das von 1874 bis 1963 bestand
 Andermat Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gray (1916)
 Gray Light Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920)
 Gray Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1926)
 Gray Company, siehe Graco, US-amerikanischer Hersteller von Fluidtechnik

Orte in Frankreich:
 Gray (Haute-Saône), Stadt im Département Haute-Saône
 Gray-la-Ville, Gemeinde im Département Haute-Saône

in Österreich:
 Gray (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gray (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

in den Vereinigten Staaten:
 Gray (Georgia)
 Gray (Idaho)
 Gray (Iowa)
 Gray (Kansas)
 Gray (Kentucky)
 Gray (Louisiana)
 Gray (Maine)
 Gray (Maryland)
 Gray (Mississippi)
 Gray (New York)
 Gray (Oklahoma)
 Gray (Oklahoma)
 Gray (Pennsylvania)
 Gray (Tennessee)
 Gray (Texas)
 Gray (Virginia)
 Gray Acres (Tennessee)
 Gray Court (South Carolina)
 Gray East and West Colonia (Texas)
 Gray Gables (Massachusetts)
 Gray Gables (Washington)
 Gray Goose (South Dakota)
 Gray Haven (Maryland)
 Gray Hawk (Kentucky)
 Gray Hill (Alabama)
 Gray Hill (Georgia)
 Gray Horse (Oklahoma)
 Gray Junction (Indiana)
 Gray Manor (Maryland)
 Gray Mountain (Arizona)
 Gray Point (Louisiana)
 Gray Rock (Arkansas)
 Gray Shores (New York)
 Gray Summit (Missouri)
 diverse Gray Townships

Geografische Objekte in der Antarktis:
 Gray-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Gray Hill, Berg im Queen Elizabeth Land
 Gray-Nunatak, Nunatak in der Gruppe der Robbeninseln vor der Ostküste des Grahamlands
 Gray Peak, Berg in der Ross Dependency
 Gray Rock, Felsformation im Viktorialand
 Gray Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land
 Kap Gray, Kap an der Georg-V.-Küste
 Mount Gray, Berg im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 Le Gray (Begriffsklärung)
 Graysches Paradoxon, Strömungseffekt, der bei schnellen Walen, etwa den Delfinen auftritt
 Grai (Begriffsklärung)
 Graye
 Grey (Begriffsklärung)
 Cray (Begriffsklärung)
 Kray (Begriffsklärung)
 Krey (Begriffsklärung)
 Kraj (Begriffsklärung)